Орліч (, ) — прізвище слов'янського походження. Відомі носії:
 Владислав Орліч — польський математик
 Франсіско Орліч Болмарсіч — 31-й президент Коста-Рики